Bermudo (ou Vermudo) era um antigo nome germânico comum na Alta Idade Média na Península Ibérica, sendo comum aos seguintes soberanos:

 Bermudo I das Astúrias (ou Vermudo I das Astúrias) - 788-791
 Bermudo II de Leão (ou Vermudo II de Leão) - 982-999
 Bermudo III de Leão (ou Vermudo III de Leão) - 1028-1037

Desambiguação